Тудинка — колишні частини сіл Підгаєцького повіту
 Тудинка — інша назва річки Студенки

Примітки